«Звєзда» — службовий модуль (СМ) Російського сегмента Міжнародної космічної станції
 «Звєзда» — телеканал медіа-групи «Звезда» (ВАТ «Телерадіокомпанії Збройних Сил РФ»)
 «Звєзда» — російський щомісячний літературний журнал

Звєзда — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Звєзда — селище, Слободо-Туринський район, Свердловська область

Див. також 
 Зоря (значення)
 Зірка (значення)
 Звізда (значення)